Riesen ist der Name folgender geographische Objekte:
 Riesen (Lechbruck am See), Ortsteil der Gemeinde Lechbruck am See, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Riesen (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Riesen (Walderbach), Ortsteil der Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham, Bayern
 Riesen (Zeitlarn), Ortsteil der Gemeinde Zeitlarn, Landkreis Regensburg, Bayern
 Riesen (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Riesen (Gemeinde Teufenbach-Katsch), Ort in Teufenbach-Katsch, Bezirk Murau, Steiermark

Riesen ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Riesen (* 1970), Schweizer Autor
 Günter Riesen (1892–1951), deutscher Kommunalpolitiker (NSDAP)
 Jacob Riesen (1786–1864), deutscher Unternehmer und Politiker
 Jean Riesen (1920–1987), Schweizer Politiker (SP)
 Martin Riesen (* 1926), Schweizer Eishockeyspieler 
 Michel Riesen (* 1979), Schweizer Eishockeyspieler
 Nadine Riesen (* 2000), Schweizer Fußballspielerin
 Paul Riesen (* 1906), Schweizer Leichtathlet
 Sonja Riesen (* 1979), Schweizer Schauspielerin 
 Stefan Riesen (* 1973), Schweizer Triathlet

Siehe auch:
 Die Firma August Storck vertreibt Schokoladen-Karamellbonbons unter der Marke Riesen 
 Riese (Begriffsklärung; Plural: Riesen)
 Riessen
 Rießen
 Risen